Панаро — многозначный термин:

 Панаро, Алессандра (1939—2019) — итальянская актриса.
 Панаро — река в Италии, правый приток По.
 Савиньяно-суль-Панаро — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Модена.